Een gemeente in Slowakije:
 Moravany (okres Michalovce)
 Moravany nad Váhom
 Een gemeente in Tsjechië:
 Moravany (okres Brno-venkov)
 Moravany (okres Hodonín)
 Moravany (okres Pardubice)